Liberiaans voetbalelftal (mannen)
 Liberiaans voetbalelftal (vrouwen)